Ammone est un nom propre.

Prénom et patronyme 
Ammone est un prénom masculin désuet.

Ammone est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Ammone de Cyr, et Denys de Cyr, martyrs à Cyr près d'Antioche (?), décapités à Alexandrie en Égypte ; fêtés le 14 février
 Ammone de Soli, martyr à Soli (Île de Chypre), avec Alexandre de Soli ; fêté le 9 février
 Ammone († 250), ou Ammon et Moïse ou Mosée, martyrs dans le Pont ; fêtés le 18 janvier
 Ammone () et Sérapion, lecteurs martyrs dans la Pentapole de Libye, en Cyrénaïque, avec l'évêque Théodore et le diacre Irénée ; fêtés le 26 mars et le 7 avril
 Ammone d’Égypte († vers 311), évêque martyr à Alexandrie sous Maximien Galère ; fêté le 26 novembre

Œuvres 
 Ammone e Tamara (vers 1615), peinture de Lucio Massari, au musée du château de Prague
 De Jove Ammone questionum specimen'', dissertation philosophique de Ferdinand Tönnies, publiée à Tübingen en 1877

Toponyme 
 Ammone, village du Laos dans l'arrondissement de Saysettha

Références